

Patronyme 

 Andrew Abbott, sociologue américain ;
 Augustus Abbott (1804-1867), officier de la Compagnie britannique des Indes orientales ;
 Berenice Abbott (1898-1991), photographe américaine ;
 Bud Abbott (1895-1974), acteur américain ;
  ;
 Christopher Abbott (1986-), acteur américain ;
  ;
  (1881-1946), ornithologue britannique ;
 Darrell Abbott, plus connu sous le nom de Dimebag Darrell (1966-2004), musicien américain ;
  ;
 Diane Julie Abbott (1953-), politicienne britannique ;
  (1920-1986), zoologiste américain ;
  ;
  ;
 Edwin Abbott Abbott (1838-1926), géomètre anglais et théologien, auteur de Flatland ;
 Eleanor Hallowell Abbott (1872-1958), écrivaine américaine ;
 Emma Abbott (1850-1891), soprano américaine ;
  ;
 Frank Frost Abbott (1860-1924), spécialiste américain de la littérature antique ;
 George Abbott (1887-1995), écrivain et producteur américain ;
  (1911-1996), joueur américain de hockey sur glace ;
 Greg Abbott (1957-), homme politique américain, gouverneur du Texas ;
 Gregory Abbott (1956-), chanteur américain de musique soul ;
 Henry Abbott (1947-), juriste et homme politique irlandais ;
 Henry Livermore Abbott, général de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Ira Coray Abbott, général de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Isabella Aiona Abbott (1919–2010, I.A.Abbott), botaniste et phycologue américaine ; 
 Jack Henry Abbott (1944–2002), criminel et auteur américain ;
 James Abbott, général anglais en l'honneur duquel Abbottabad fut nommé ;
 Jeff Abbott (1963-), écrivain américain ;
 Jim Abbott (1942-2020), homme politique canadien ;
 Jim Abbott (1967-), joueur américain de baseball ;
 John White Abbott (1763-1851), peintre, graveur, dessinateur et illustrateur anglais ;
 John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893), ancien premier ministre du Canada ;
 John Abbott (1905-1996), acteur britannique ;
 John Stevens Cabot Abbott (1805-1877), écrivain américain
 Joseph Abbott (1790-1862), ecclésiastique canadien ;
 Joseph Carter Abbott (1825-1881), brigadier-général américain ;
 Larry Abbott (né en 1950), neuroscientifique américain ;
 L.B. Abbott (1908-1985), concepteur d'effets spéciaux pour le cinéma américain ;
 Louise Abbott (née en 1950), écrivaine, photographe et cinéaste canadienne ;
 Lyman Abbott (1835–1922) théologien et auteur américain ;
 Margaret Abbott (1876-1955), golfeuse américaine ;
 Megan Abbott, (née en 1971), auteur américain de roman policier ;
 Monica Abbott, (née en 1985), joueuse de softball américaine ;
 Patricia Abbott, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Paul Abbott entraineur de basket-ball ;
 Paul Abbott (1960-), scénariste et producteur de la télévision britannique ;
 Philip Abbott (1924-1998), acteur et réalisateur américain ;
 Rachel Abbott, (née en 1952), écrivaine britannique ;
  ;
 Robert Tucker Abbott (1919-1995), malacologiste américain ;
  ;
  ;
 Tony Abbott (1952-), auteur américain de fantasy ;
 Tony Abbott (1957-), premier ministre d'Australie ;
 Ty Abbott (1988-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 William Louis Abbott (1860-1936), archéologue et naturaliste américain ;
  (1902-1943), physicien américain ;
 Wilson Ruffin Abbott (1801–1876), homme d'affaires.

Personnages de fiction 
Personnages du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour
 John Abbott
 Jack Abbott
 Ashley Abbott
 Traci Abbott
 Billy Abbott

Prénom 

 Abbott Handerson Thayer (1849-1921), artiste américain
 James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), peintre américain.
 Timothy Abbott Conrad (1803-1877), archéologue et naturaliste américain.
 William Abbott Herdman (1858-1924), naturaliste britannique

Toponymes 

 Abbott (Texas), au Texas, États-Unis ;
 , en Pennsylvanie, États-Unis ;
 , en Arkansas, États-Unis ;
 , au Mississippi, États-Unis ;
 , en Virginie, États-Unis ;
 , en Virginie-Occidentale, États-Unis ;
 Abbottabad (Pakistan), la ville (abad) de James Abbott.

Autres 
 Abbott-Detroit, une automobile américaine de luxe
 Laboratoires Abbott, une firme pharmaceutique
 Collège John Abbott, un collège d'enseignement général et professionnel anglophone située dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec, Canada)
 Fou d'Abbott, un oiseau

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais